Зих (, ) — немецкая или чешская фамилия. Известные носители:

 Зих, Бирте (род. 1967) — немецкая гребчиха.
 Отакар Зих (1879—1934) — чешский композитор и музыковед.
 Ярослав Зих (1912—2001) — его сын, музыковед и композитор.
 Карел Зих (1949—2004) — внук Отакара и племянник Ярослава, чешский рок-музыкант.